Маунт Карбон има више значења:
 Маунт Карбон (Западна Вирџинија)
 Маунт Карбон (Пенсилванија)